Кленак је насеље у општини Рума, у Сремском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 2946 становника. 
Стари мост спаја Кленак и Шабац. Село је такође дом фудбалском клубу ФК Борац Кленак.

Демографија 
У насељу Кленак живи 2588 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,0 година (38,2 код мушкараца и 41,7 код жена). У насељу има 1096 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,96.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Руми
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији